Нью-Гемпшир:
 Нью-Гэмпшир — штат США.
 Нью-Гэмпшир (провинция) — английская колония в Северной Америке, существовавшая в XVII—XVIII веках.
 Нью-гемпшир — порода кур мясояичного направления продуктивности.
 Нью-Гемпшир — броненосец.